

Cinema 
 Automatic – film del 1994 diretto da John Murlowski
 Automatic – film del 2001 diretto da William Fort

Musica 
 Automatic – traccia dell'album 1999 di Prince del 1982
 Automatic – singolo delle Pointer Sisters del 1984
 Automatic – album dei The Jesus and Mary Chain del 1989
 Automatic – album di Gary Numan e Bill Sharpe del 1989
 Automatic – album di Dweezil Zappa del 2000
 Automatic – album dei The Turbo A.C.'s del 2003
 Automatic – singolo dei Tokio Hotel del 2009
 Automatic – album dei VNV Nation del 2011
 Automatic – brano musicale di Nicki Minaj del 2012
 Automatic – singolo di Miranda Lambert del 2014